Port-Salut est une ville portuaire d'Haïti, située dans l'arrondissement de Port-Salut ;
 l'abbaye du Port-du-Salut est un monastère trappiste, près d'Entrammes en Mayenne, en France
Le Port-Salut est un fromage produit par l'abbaye.

Voir aussi 
 Port du Salut, un bar parisien ;